Amerikai Egyesült Államok
 Bremen (Alabama)
 Bremen (Észak-Dakota)
 Bremen (Georgia)
 Bremen (Indiana)
 Bremen (Kentucky)
 Bremen (Maine)
 Bremen (Ohio)
 Bremen Township (Minnesota)
 Bremen Township (Cook megye, Illinois)
 New Bremen (New York állam)
 New Bremen (Ohio)
 Kanada
 Bremen (Saskatchewan)
 Németország
 Bréma Szabad Hanza-város, németországi tartomány
 Bréma, német tartományi főváros.